Милен Стоянов Велев е български тенисист, роден на 4 септември 1971 г. в София. Дългогодишен състезател за Купа Дейвис. Той е един от най-успешните тенисисти в отбора на България за Купа Дейвис, като има в актива си 20 победи и 14 загуби.

Милен Велев е първият българин, който играе на турнир от Големия шлем през 1994 г. на Откритото първенство на Австралия. Губи в първия кръг от Матс Виландер с резултат 1 – 6 6 – 4 0 – 6 0 – 6.

През 1998 г. Милен Велев печели категорично веригата „Загорка Голд къп“ в София, като играе на четирите финала и печели два от тях. Печелил е сателитни вериги в Египет през 1993 и 1997 г. и в Австрия през 1995 г.

Негов треньор и баща е Стоян Велев.

Милен Велев е треньор във Виена, Австрия.

Финали

Титли на сингъл (17)

Загубени финали на сингъл (8)

Титли на двойки (13)

Загубени финали на двойки (10)

Външни препратки 
 
 
  Списък с участия за Купа Дейвис

Български тенисисти
Българи в Австрия
Български треньори по тенис